Ростисла́в Алексе́евич Ба́бич (; , , Польша, впоследствии УССР, СССР —  13 февраля 2021, Киев) — советский и украинский дирижёр, композитор, педагог, профессор Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. Народный артист УССР (1988).
Член Ассоциации деятелей эстрадного искусства Украины (1989), член Всеукраинского музыкального союза (1992).

Биография 
Музыкальное образование получил во Львовской консерватории, в 1962 году окончил дирижёрско-хоровой факультет по специальности «дирижёр, педагог».

В 1962—1965 гг. работал преподавателем Тернопольского музыкального училища им. С. Крушельницкой.

В 1975 году окончил факультет оперно-симфонического дирижирования Киевскую государственную консерваторию им. П. Чайковского (класс В. Кожухар).

В 1966—1973 годах — дирижёр Украинского ансамбля «Балет на льду», в 1973—1975 годах — главный дирижёр Киевского мюзик-холла, в 1975—1999 годах — художественный руководитель и главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио УССР.

С 1989 года работал в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Творчество 
Записал более 5000 произведений на украинском радио с эстрадно-симфоническим оркестром Гостелерадио Украины, Москвы, эстрадно-симфоническим оркестром Санкт-Петербурга, Минска.

Автор нескольких десятков песен и инструментальных произведений. Выполнил аранжировки более 500 произведений. Записал музыку к 15 художественным кино- и телефильмам.

Награды 
 1986 — Лауреат премии им. Н. Островского.
 1988 — Народный артист Украины.
 2007 — Международный Биографический Центр в Кембридже присвоил ему, как дирижёру и композитору титул «Один из 100 лучших музыкантов мира».

Литература 
 В. Барна. Бабич Ростислав Олексійович // Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль: видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004—2010. — ISBN 966-528-197-6, том 1, 2004. — стор. 60
 Хто є хто на Рівненщині. — Рівне. — 2002, — с. 10.

Выпускники Львовской консерватории
Преподаватели Киевского университета культуры и искусств
Дирижёры СССР
Дирижёры Украины
Музыкальные педагоги Украины
Музыкальные педагоги СССР
Выпускники Киевской консерватории
Композиторы Украины